Pollyanna, o livro de Eleanor Porter
 Pollyanna Grows Up'', sequência do livro acima

Cinema e TV
 Pollyanna (anime), telessérie japonesa
 Pollyanna (filme de 1920), com Mary Pickford

 Pollyanna (filme de 1960), com Hayley Mills e Jane Wyman

Música
 Pollyanna (álbum), de Northstar
 Pollyanna (banda), australiana